Rúnarsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1988), joueur de handball islandais ;
  (né en 1981), footballeur islandais ;
 Rúnar Rúnarsson (né en 1977), réalisateur, producteur et scénariste islandais ;
 Rúnar Alex Rúnarsson (né en 1995), footballeur islandais ;
  (né en 1961), homme politique islandais ;
  (né en 1996), joueur de handball islandais ;
 Thorri Geir Rúnarsson (né en 1995), footballeur islandais.

Notes et références 

de:Rúnarsson